High Dyke – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 High Dyke – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)